Regnault är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

Henri Regnault (1843–1871), fransk målare
Henri Victor Regnault (1810–1878), fransk kemist och fysiker
Jean-Baptiste Regnault (1754–1829), fransk målare

Franska efternamn